Haltepunkt Wilkau bezeichnet:

 von 1868 bis 1870 den heutigen Haltepunkt Wilkau-Haßlau an der Bahnstrecke Zwickau–Schwarzenberg, siehe Bahnhof Wilkau-Haßlau
 von 1882 bis 1935 den Haltepunkt Wilkau an der Schmalspurbahn Wilkau-Haßlau–Carlsfeld, siehe Schmalspurbahn Wilkau-Haßlau–Carlsfeld#Haltepunkt Wilkau-Haßlau